Trattato di Manila del 1946 – trattato di pace tra Filippine e Stati Uniti d'America
 Trattato di Manila del 1954 – trattato internazionale volto a stabilire la creazione del Southeast Asia Treaty Organization